Pal (mechanica), een onderdeel van een ratel
 Pal (Andorra), een plaats in de Andorrese parochie La Massana
 Pal (India), een plaats in het district Satara in de Indiase staat Maharashtra

Zie ook 
 PAL (doorverwijspagina)